А́нна Вале́рьевна Возако́ва (род. , Ленинград, РСФСР, СССР) — российская волейболистка. Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира по пляжному волейболу (2009, с Ириной Чайкой). Чемпионка России (2010, с Екатериной Хомяковой), трёхкратный победитель Открытого Кубка России (2010, 2011, 2012, с Екатериной Хомяковой).

Биография 
Начинала спортивную карьеру в Федерации волейбола Санкт-Петербурга в паре с Ириной Самсоновой. Пробовала играть в классический волейбол за волейбольный клуб «Ладога» (Ленинградская область). По совету петербургского тренера Сергея Молчанова в 2008 году переехала в Обнинск, где начала выступать за волейбольный клуб «Обнинск».

В 2008 году снимала в Обнинске квартиру вместе с Екатериной Хомяковой и вместе с ней вынашивала планы играть в одной паре.

В паре с Натальей Степановой заняла четвёртое место на чемпионате России 2008 года.

В 2009 году стала бронзовым призёром юниорского чемпионата мира по пляжному волейболу с Ириной Чайкой.

Летом 2009 года в паре с Екатериной Хомяковой приняла участие в чемпионате мира по пляжному волейболу в Норвегии.

В 2009 году была отчислена из состава сборной России из-за травм.

В 2010 году в паре с Екатериной Хомяковой выиграла чемпионат России и Открытый Кубок России.

В 2011 году по решению тренеров играла в паре с Анастасией Васиной. На чемпионате мира 2011 года в Италии в паре с Васиной проиграла в 1/16 финала.

В сентябре 2011 года в паре с Хомяковой вновь выиграла Открытый Кубок России.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выступала в паре с Анастасией Васиной. 1 августа их пара вышла в плей-офф, 4 августа в 1/8 финала в трёх сетах они уступили австрийской паре Швайгер Д./Швайгер Ш.

В августе 2012 года третий раз подряд выиграла в паре с Екатериной Хомяковой Открытый Кубок России.

В сентябре 2012 года в паре с Екатериной Хомяковой стала серебряным призёром Чемпионата России.

Мастер спорта по пляжному волейболу.

Ударная рука — правая.

Не замужем.

Библиография 
 Возакова: нас с Хомяковой заявили для участия в чемпионате мира // Газета.Ru. — 25 мая 2009 года.
 Анна Возакова: нас с Катей Хомяковой заявили для участия в чемпионате мира // Весь спорт. — 25 мая 2009 года.
 Безъязычный Алексей. У нас появилась ещё одна сильная женская пара? // Спорт-Экспресс. — 27 мая 2009 года.
 Еще несколько лет назад о пляжном волейболе в Калужской области знали немногие  // ТРК «Ника». — 2 июля 2009 года.
 Коротков Сергей. Тяжёлый песок // Обнинск. — № 65 (3309). — 26 мая 2010 года.
 Чемпионки! // НГ-регион. — № 36 (873). — 17 сентября 2010 года.
 Анна Возакова и Екатерина Хомякова выиграли третий этап чемпионата России по пляжному волейболу // Новая среда +. — 28 мая 2011 года.
 Романенко Андрей. Хомякова и Возакова не смогли завоевать награды в Китае // Sportcom.ru. — 29 апреля 2011 года.
 Хомякова и Возакова выиграли открытый Кубок России по пляжному волейболу // Чемпионат.com. — 12 сентября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Анна Возакова на сайте Всероссийской федерации волейбола

Волейболисты России
Чемпионы России по пляжному волейболу
Мастера спорта России
Игроки ЖВК «Обнинск»
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года